Orahovice est un toponyme qui peut désigner :
Orahovice, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bileća et dans la République serbe de Bosnie ;
Orahovice, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Voir aussi 
Orahovica